Kristian Magdalon Bing, född den 30 maj 1862 i Bergen, död där den 6 juli 1935, var en norsk  jurist och bergsbestigare.

Bing var overretssagfører i sin hemstad, medstiftare (1890) av Bergens turistforening och redaktör av de första årgångarna av dess årsbok; han skrev också stadens guttekorpsers historia: Guttekorpserne i Bergen (1889), Dræggens buekorps (1906).

Källor 

  

Födda 1862
Avlidna 1935

Norska jurister under 1800-talet
Norska bergsbestigare
Män
Illustreret norsk konversationsleksikon
Jurister från Bergen
Norska jurister under 1900-talet